Rebutia steinmannii  (Solms) Britton & Rose, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Jujuy y Salta en Argentina y Chuquisaca, Oruro, La Paz, Potosí y Tarija en Bolivia. Es una especie común en lugares localizados.

Descripción 
Es una planta perenne carnosa, globosa de color verde armada de espinos  y  con las flores de color púrpura y rojo.

Sinonimia

Enlaces externos 

 

steinmannii
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Flora del sur de Sudamérica